Otto von Keudell ist der Name folgender Personen:

* Otto von Keudell (Offizier) (1810–1853), Abgeordneter im Paulskirchenparlament
 Otto von Keudell (Jurist) (1887–1972), deutscher Verwaltungsjurist